Роми́л (из , ) — мужское личное имя латинского происхождения. Другая форма латинского  имени «Romulus» в русском языке — .

Известные носители 
 Ромил Римский ( † ок. 117) — раннехристианский мученик, казнённый императором Траяном. Память —  . 
 Ромил Кесарийский  ( † 303) — раннехристианский мученик, казнённый при императоре Диоклетиане в Кесарии Палестинской. Память —  .

Ссылки